Гра́льний бі́знес в Україні був незаконним з 2009 року до серпня 2020 року. Вона пов'язана з казино, інших гральних місць (домів), букмекерських контор, тоталізаторів, гральних автоматів з грошовим або майновим виграшами, проведенням лотерей (крім державних) та розіграшів з видачою грошових виграшів у готівковій формі — поза банківськими установами або у майновій формі на місці. Казино, інші гральні місця (домівки) повинні займати окремі приміщення або будівлі та мати гральний зал для відвідувачів (крім гральних автоматів та більярдних столів).

У серпні 2020 в Україні набув чинності закон про легалізацію азартних ігор, згідно з яким на території країни дозволяється організація азартних ігор у відповідних закладах у режимі офлайн та онлайн, букмекерська діяльність, узаконюються зали ігрових автоматів та покер.

За даними тодішнього генпрокурора Рябошапки, за кожним гральним бізнесом стоїть прокурор або поліцейський.

Історія азартних ігор в Україні

До 1989 року 
Історія азартних ігор на території сучасної України бере свій початок з тих часів, коли країна була окупованою Російською імперією. У XVIII, XIX та на початку XX ст. найбільші клуби-казино працюють в Києві та Одесі.

1910 року в Україні починається розквіт гри в лото. Законодавства, що регулює ці ігри, не існувало. Тоді ж починається розквіт картярських ігор у Дворянських і Міських зборах. У Києві найпопулярніші місця для ігор — Контрактовий будинок, Купецькі збори.

Продовжують існувати азартні ігри і у смутні часи, коли на території України проголошуються УНР, Донецько-Криворізька радянська республіка, Одеська радянська республіка, Радянська соціалістична республіка Тавриди, і після жовтневого перевороту 1918 року, коли всі республіки було окуповано СРСР та об'єднано в УСРР.

10 березня 1919 року, у розпалі громадянської війни, більшовики проголошують «самостійну» УРСР зі столицею у Харкові, що знаходиться у військовому союзі з РРФСР, а 30 грудня 1922, підписавши союзний договір, УРСР з РРФСР, Білоруською РСР і Закавказькою РФСР входить до складу СРСР. В період НЕПу у великих містах держави Україна продовжують працювати гральні доми. В результаті, влада країни вирішує обійтися без грального бізнесу: відволікатися від праці на азартні ігри трудовому класу не варто. В травні 1928 року РНК СРСР пропонує усім союзним республікам негайно зачинити всі гральні клуби та казино. Заборона не стосується лише організації тоталізаторів на іподромах. Таким чином, в Радянському Союзі і в Україні в тому числі гральний бізнес забороняється остаточно й безповоротно.

Довгий час азартних ігор на території України не існує. У великих містах держави — Києві, Харкові, Одесі — працюють іподроми, де можна робити ставки. У карти ж звичайні жителі країни грають вдома, а професійні картярі організовують катрани.

По закінченню Другої світової війни азартні ігри поступово з'являються у тому вигляді, в якому були до війни. В УРСР діє Кримінальний Кодекс СРСР 1960 року, згідно з яким залучення неповнолітніх до злочинної діяльності, до занять жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а рівно, використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування карається позбавленням волі на строк до 5 років.

Влада СРСР веде, в ті часи подвійну політику в сфері грального бізнесу. Забороняючи азартні ігри для радянських людей, вона, тим не менше, дозволяє їх для іноземних громадян, які приїжджають до УРСР. Наприклад, з кінця 1970-х років на великих лайнерах (наприклад, «Максим Горький», «Лев Толстой» та ін. — порт приписки Одеса) розміщується до сотні гральних автоматів.

Нові події в законодавчому плані у СРСР відбуваються дуже нескоро. 20 червня 1984 року Верховна Рада РРФСР приймає Кодекс РРФСР про адміністративні правопорушення. Дві статті Кодексу присвячено організації азартних ігор.

1989—2008 
Перше казино на території України відкривається на початку 1991 року у Києві. Місцезнаходження грального дому — готель «Київська Русь». В казино, що знаходиться у підвальному приміщенні готелю, розташовується 8 ігрових столів та 8 гральних автоматів.

В березні 1992 року в історичному центрі Києва, на вул. Прорізній відкривається казино «Спліт». Спочатку там розташовуються лише гральні автомати, а пізніше встановлюються й ігрові столи. Цього ж року в Києві відкриваються казино «Будапешт» і «Запоріжжя», а в Донецьку — казино «Зеро». Також казино відкриваються у Харкові, Одесі й Дніпропетровську. 1993 року грати в рулетку і блекджек можна було вже у різних містах країни.

2009—2018 
Прем'єр-міністр Тимошенко пролобіювала Закон України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 25 травня 2009 року. З тих пір різні експерти відзначають, що кількість грошей в державну казну стало приходити набагато менше. За їхніми підрахунками близько $1 млрд щорічно втрачає Україна тільки в ігрових автоматах на гроші.
Це не призвело до припинення грального бізнесу, а призвело до його криміналізації, коли правоохоронні органи за винагороду почали прикривати і розширювати гральний бізнес. В Україні масово почались виникати незаконні гральні автомати та букмекерські контори такі як «Фаворит спорт», «Космолот», «Паріматч» тощо.

29 вересня 2015 року в Києві відбувся перший Гральний Конгрес України — Ukrainian Gaming Congress.

2019 
На грудень 2019 в Україні працювало щонайменше 5,3 тис. нелегальних ігрових закладів, якими опосередковано керували міністр МВС Арсен Аваков та колишній генпрокурор Юрій Луценко.

20 грудня Кабінет міністрів заборонив розповсюдження лотерей в ліцензійних умовах, заборонивши проведення грального бізнесу під виглядом державних лотерей. Уряд доручив поліції перевірити роботу державних лотерей. На що Аваков наказав НПУ закрити всі гральні заклади до 16:00 20 грудня.

20 грудня СБУ й поліція закрили доступ українських інтернет-користувачів до 154 сайтів з онлайн-казино. Полійцеські вилучили обладнання на сумму 50 млн грн.

Того ж дня було зупинено роботу понад 5300 гральних закладів, почалися масові обшуки і підпільних казино. Деякі казино продовжували роботу за зачиненими дверима, пускаючи до зали лише постійних гравців після дзвінка.

2020 
Станом на лютий 2020 року, попри заборону, сайти на кшталт «Космолоту» продовжували нелегальну роботу в інтернеті. 6 березня 2020 в Запоріжжі було закрито 6 підпільних гральних закладів, відзвітовано про вилучення майже 50 гральних автоматів. За даними СБУ, вхід до зали з автоматами коштував 500 грн, а клієнти могли зайти лише за рекомендацією і після попередньої заявки.

У серпні 2020 в Україні набув чинності закон про легалізацію азартних ігор, згідно з яким на території країни дозволяється організація азартних ігор у відповідних закладах у режимі офлайн та онлайн, букмекерська діяльність, узаконюються зали ігрових автоматів та покер.

23 вересня Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, а 5 жовтня затвердив умови конкурсу для участі в ній. Комісія стала українським державним регулятором, що займатиметься ліцензуванням та регулюванням сфери азартних ігор в Україні.

21 жовтня Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей очолив ветеран АТО Іван Рудий, іншими членами комісії стали Олена Водолажко та Євген Гетьман.

10 листопада в Києві було закрито 4 підпільні казино: у Деснянському та Солом'янському районах. Одне з них діяло в приміщенні плавучої споруди на технічному водному каналі на вул. Миколи Закревського.

На конференції SBC Digital Summit CIS, що пройшла в листопаді, Україну було названо найбільш перспективним ринком серед країн колишнього СРСР із можливостями росту онлайн-ставок на наступні п'ять років.

2021—2023 
На початку лютого в Україні було видано перші ліцензії для організації азартних ігор, їх отримав оператор Spacex LLC, який керує брендом «Космолот». Також ліцензію отримала українська компанія Паріматч. Вартість ліцензії на 5 років складає 39 млн грн. Третю ліцензію отримало ТОВ Геймдев, четверту 18 лютого 2021 року отримало ТОВ Фьорст Елемент, заплативши за неї 23 млн грн.

На 24 лютого було заплановано проведення Ukrainian Gaming Week, першої тематичної конференції з азартних ігор в Україні. 23-24 березня пройде виставка UGW 2021. За даними Івана Рудого з Комісії регулювання ігор, за лютий бюджет отримав 70.2 млн грн від видачі ліцензій, всього протягом 2021 року планувалося отримати 6-7 млрд грн.

12 січня 2023 ВРУ ухвалила закон № 8079, заборонивши гральному бізнесу користуватися спрощеною системою оподаткування, 13 лютого президент Зеленський підписав закон. Податок на імовірний виграш для громадян прирівнявся до оподаткування заробітної платні.

Закони

Законопроєкт № 1571 
22 грудня 2014 року ВРУ зареєструвала проєкт закону щодо регулювання діяльності казино. Метою закону є легалізація ігорного бізнесу в окремих ігорних зонах та продаж ліцензій для ігорного бізнесу. 23 грудня на голосуванні рішення щодо проєкту не було прийняте.

Законопроєкт № 2285 
У жовтні 2019 року ВРУ зареєструвала проєкт закону про легалізацію грального бізнесу, що має впорядкувати правила організації та проведення азартних ігор.

Закон № 768-IX 
14 липня 2020 року Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та у цілому законопроєкт № 2285-д про легалізацію грального бізнесу в Україні. 21 липня ВРУ відхилила три проєкти постанов, які блокували підписання закону про гральний бізнес, а 28 липня закон передали Зеленському на підпис. 11 серпня закон було підписано президентом Зеленським. Набрав чинності 13 серпня 2020 року.

Згідно закону, працювати на українському ринку азартних ігор було заборонено будь-якому російському бізнесу або компаніям з російськими директорами.

Законопроект № 2713-д 
Проєкт закону про оподатковування виграшів виключно понад 8 мінімальних зарплат (48 тис. грн). Має встановити єдину ставку податку на дохід від організації та проведення азартних ігор та випуску та проведення лотерей — 10 %. Також суб'єкти господарювання мали би сплачувати податок на прибуток за загальною ставкою 18 %.

15 липня 2021 року ухвалений ВРУ у першому читанні.

Джерело публікації 
 Ковтун Євгеній. Правове регулювання грального бізнесу в Україні та іноземних державах. — 2008. ISBN 978-966-2063-07-3

Див. також 
 Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей
 Законодавча термінологія
 Гральний бізнес

Примітки

Посилання 
 Хто «кришує» гральний бізнес в Україні? youtube

Економіка в Україні
Азартні ігри за країнами Європи